Graveley (Hertfordshire)
 Graveley (Cambridgeshire)